Woodland Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Woodland Hills (Arkansas)
 Woodland Hills (Georgia)
 Woodland Hills (Illinois)
 Woodland Hills (Iowa)
 Woodland Hills (Los Angeles), Stadtteil
 Woodland Hills (Kentucky)
 Woodland Hills (North Carolina)
 Woodland Hills (South Carolina)
 Woodland Hills (Texas)
 Woodland Hills (Utah)